Атира — богиня матери-земли у индейцев племени пауни.
 Атира — жертвоприношение козла, которое совершали арабы-многобожники во «времена невежества» в последние десять дней месяца раджаб.
 (163693) Атира — небольшой быстро-вращающийся околоземный астероид, возглавляющий группу Атиры.

См. также 
 Атиры — группа околоземных астероидов, чьи орбиты полностью находятся внутри орбиты Земли.